Кизилов — фамилия и топоним. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии

Фамилия 
 Кизилов, Максим Александрович (род. 1976) — российский футболист.
 Кизилов, Сакип Бакубович (1914—1980) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Кизилов, Михаил Борисович — историк, востоковед, специалист по истории и этнографии народов Крыма, доктор философии Оксфордского университета.

Топоним 
 Кизилов — хутор в Ставропольском крае.

Примечания